Са́жино — деревня в Дедовичском районе Псковской области России.

Входит в состав Вязьевской волости.

Расположена на севере района, в 11 км к северу от райцентра, посёлка Дедовичи.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 35 жителей.

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Вязьевская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района